Фоссетт () — многозначное понятие.

 Фоссетт, Стив (1944—2007) — американский бизнесмен, воздухоплаватель, яхтсмен, совладелец фирмы Scaled Composites.
 (24654) Фоссетт — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 
 Фассетт